Бач-Кишкун () е една от 19-те области (или комитат, megye) в Унгария. Разположена е в централната част на страната, като най-южните краища на Бач-Кишкун заемат територията на историческата област Бачка, по-голямата част от която се намира във Войводина, Република Сърбия. Административен център на област Бач-Кишкун е град Кечкемет.

Административно-териториално деление 
От 15 юли 2013 г. областите се поделят на яраши вместо на кищершег. Областта се поделя на 11 яраши (района):

Население 

Население на областта според преброяванията на населението през годините:

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

Раждаемост 

Показатели за раждаемостта в областта според данни на Централната статистическа служба:

Дял на живородените по възраст на майката според Централната статистическа служба:

Източници

Външни препратки 

Бачка
Административно деление на Унгария